Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 L'argentin José Acasuso remporte le titre dans les 2 tableaux. 
 Il bat en simple Nicolás Massú pour soulever son  et dernier titre. 
 En double, associé à son compatriote Sebastián Prieto. José Acasuso remporte l'épreuve de double. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
2006 au Chili
Compétition de tennis à Viña del Mar
Tennis en janvier 2006
Tennis en février 2006